Il Torneo di Viareggio 1963 è stata la quindicesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stata la Sampdoria per la terza volta nella storia della competizione.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da  8 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 8, dall'Italia.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in diversi turni ad eliminazione diretta. Il primo turno, gli ottavi di finale, prevedono gare di andata e ritorno con i calci di rigore a decidere la qualificazione in caso di parità dopo le due partite. Dai quarti di finale le gare sono ad eliminazione diretta.

Tabellone Torneo

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1963
Torneo di Viareggio